regulator – element obwodu regulacji w automatyce
 regulator napięcia
 regulator ciśnienia
 regulator kwasowości (patrz też konserwant oraz Lista E)
 regulator – białko operatora w operonie (odcinku DNA)
 regulator rynku